Austnes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Austnes Peninsula, udde,

Norge 

 Austnes (ort), Møre og Romsdal fylke, Haram kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar